Xiniesta puede referirse a: 

 el nombre común de la planta Cytisus scoparius; o
 el nombre común de la planta Genista florida.